Kärntner Straße (Wenen), een winkelstraat in Wenen
 Kärntner Straße (weg), een Bundesstraße in de deelstaat Karinthië